Коноцибе (Conocybe) — рід грибів родини больбітієві (Bolbitiaceae). Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Conocybe відносять 351 вид:

Примітки

Джерела 
 Fayod, M.V. 1889. Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinés. Annales des Sciences Naturelles Botanique. ser. 7, 9:181-411 - P.357

Роди грибів
Больбітієві